ПТЗ — значение:

 ПТЗ — народное название города Петрозаводска;
 ПТЗ — Петербургский троллейбусный завод;
 ПТЗ — Пхеньянский троллейбусный завод;
 ПТЗ — Павлодарский тракторный завод;
ПТЗ — Противоторпедная защита.